Rode loper of Rode Loper kan verwijzen naar:
Rode loper (vloerbedekking), een lange rode mat
Rode Loper (Amsterdam), een straatherinrichtingsproject van de gemeente Amsterdam
Rode Loper (Eindhoven), een straatherinrichtingsproject in Eindhoven
 Rode Loper (Haarlem), een straatherinrichtingsproject in Haarlem
De Rode Loper, een voormalig Belgisch televisieprogramma
Stichting De Rode Loper, stichting voor kunst- en cultuurdagen in Amsterdam Oost
Theaterbureau De Rode Loper in Arnhem, theater in scholen en bedrijven.